Il termine Marina imperiale può riferirsi a diverse marine militari di stati in forma di Impero.

 k.u.k. Kriegsmarine, letteralmente Imperiale-e-Regia marina da guerra – Marina dell'Impero austro-ungarico
 Dai-Nippon Teikoku Kaigun – Marina dell'Impero giapponese
 Rossijskij Imperatorskij Flot – Marina dell'Impero russo
 Kaiserliche Marine – Marina dell'Impero tedesco

Nel contesto della Fantascienza, il termine marina imperiale è applicabile a

Marina Imperiale, anche Flotta Stellare Imperiale – nell'universo di Guerre stellari
Marina imperiale Klingon – marina dei Klingon nell'universo di Star Trek